Mihok oder Mihók ist der Name folgender Personen:

 Dash Mihok (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Olivér Mihók (* 1993), deutsch-ungarischer Schachspieler